Успенски може да се отнася за:

 Фьодор Успенски (1845-1928), руски историк-византолог и археолог
 Борис Успенски (р. 1937), руски филолог, семиотик и митограф
 Едуард Успенски (р. 1937), руски писател

Вижте също 
 Успенски район